Данијел Нестор и Едуар Роже-Васелен су били браниоци титуле, али су одлучили да не учествују заједно. Нестор је играо са Вашеком Поспишилом, али су изгубили у полуфиналу од Ивана Додига и Марсела Мела. Васелен је наступио са Жилијеном Бенетоом и учешће су завршили у првом колу пошто су поражени од Милоша Раонића и Ненада Зимоњића.

Додиг и Мело су освојили турнир. У финалу су савладали Жан-Жилијена Ројера и Орију Текауа са 7:6(7:5), 6:7(5:7), [10:6].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб
 
Отворено првенство Синсинатија 2016.
Отворено првенство Синсинатија — мушки парови